«Ми́ссис Даутфа́йр» () — комедия режиссёра Криса Коламбуса, снятая в 1993 году по роману Энн Файн «Мадам Даутфайр». Главные роли в фильме, спродюсированном 20th Century Fox, исполнили Робин Уильямс и Салли Филд.

Картина была выдвинута на множество наград и получила премию «Оскар» за лучший грим и причёски, а также две премии «Золотой глобус» (в том числе и за лучший фильм — комедия или мюзикл). Фильм был адаптирован для театральной сцены и воссоздан в качестве мюзикла на Бродвее.

Сюжет 

На внештатного актёра озвучивания Дэниэла Хилларда сыплются неприятности: он теряет работу, от него уходит жена Миранда, а после развода ему разрешено видеть детей всего раз в неделю. Но Дэниэл находит выход: переодевшись в женское платье и представившись миссис Даутфайр, пожилой женщиной, он нанимается к своей бывшей жене в качестве домработницы и теперь может видеть своих детей каждый день. Когда Дэниэлу предлагают новую работу, ему приходится выбирать между ней и ежедневной заботой о детях, да и сами дети вскоре раскрывают личность домработницы.

В ролях 
 Робин Уильямс — Дэниэл Хиллард/миссис Даутфайр
 Салли Филд — Миранда Хиллард, его жена
 Мэттью Лоуренс — Кристофер Хиллард, их сын
 Лиза Джейкаб — Лидия Хиллард, их старшая дочь
 Мара Уилсон — Натали Хиллард, их младшая дочь
 Пирс Броснан — Стюарт Данмайр, ухажёр Миранды
 Харви Файерстин — Фрэнк Хиллард, брат Дэниэла
 Энн Хейни — миссис Селнер, социальная работница
 Роберт Проски — Джонатан Ланди, начальник Дэниэла
 Полли Холлидей — Глория Чейни
 Мартин Малл — Джастин Грегори

Русский дубляж 
Фильм дублирован на киностудии имени М. Горького в 1994 году.
 Режиссёр дубляжа — Борис Бунеев

Роли дублировали 
 Олег Анофриев — Дэниэл Хиллард/миссис Даутфайр
 Марина Левтова — Миранда Хиллард
 Станислав Захаров — Стю
 Нина Меньшикова — Глория
 Дарья Мороз — Лидия
 Ирина Гришина — Кристофер
 Никита Джигурда — Фрэнк
 Алексей Золотницкий — Джек
 Юрий Саранцев — водитель автобуса
 Леонид Белозорович — Джастин Грегори
 Алексей Инжеватов — Лу, режиссёр ADR/диктор
 Сергей Чекан — полицейский
 Рогволд Суховерко — судья
 Игорь Тарадайкин — бармен

Факты 

 Фамилия Даутфайр (Doubtfire) была взята главным героем из первого попавшегося газетного заголовка — «Police Doubt Fire Was Accidental» («Полиция сомневается, что пожар был случайным»). В российском прокате название фильма на первых порах переводилось как «Сомнительная дама».
 В фильме герой Робина Уильямса разводится с женой и становится няней для её детей. В реальной жизни актёр-комик развёлся с женой, чтобы жениться на няне.
 Персонаж «Миссис Даутфайр» был впервые сыгран Робином Уильямсом на шоу Энди Кауфмана. Он изображал бабушку Кауфмана.
 Каждый съёмочный день Уильямс проводил около 4—5 часов в гримёрке.
 Сцена, в ходе которой Дэниэл теряет свою маску, и та улетает в окно, потребовала более 50 дублей. Эта маска на самом деле являлась лишь подпоркой для всего остального грима, который состоял из восьми отдельных частей.
 Специфический акцент миссис Даутфайр был позаимствован у шотландского режиссёра Билла Форсайта, с которым исполнитель главной роли Робин Уильямс познакомился на съемочной площадке картины «Быть человеком».
 В DVD-издание 2008 года вошло около 30 минут удалённых сцен («Behind-the-Seams Edition»).

Саундтрек 
Музыку к фильму написал известный композитор Говард Шор. Актёр Робин Уильямс самостоятельно исполнил отрывок из арии «Largo Al Factotum» оперы Россини «Севильский цирюльник».

Также в фильме звучат следующие песни:
 Aerosmith — «Dude (Looks Like a Lady)»
 The Four Seasons — «Walk Like a Man»
 Frank Sinatra — «Luck Be A Lady»
 James Brown — «Papa’s Got A Brand New Bag»
 House of Pain — «Jump Around»
 B.B.King и Albert Collins — «Stormy Monday Blues»

Награды и номинации 
 1994 — премия «Оскар» за лучший грим (Грег Кэнном, Ве Нилл, Йоланда Тусьян)
 1994 — две премии «Золотой глобус»: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая мужская роль в комедии или мюзикле (Робин Уильямс)
 1994 — номинация на премию BAFTA за лучший грим (Грег Кэнном, Ве Нилл, Йоланда Тусьян)

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы Криса Коламбуса
Фильмы 20th Century Studios
Экранизации романов Великобритании
Фильмы США 1993 года